François Babin (1651 - 1734), théologien à Angers
 François Babin, chanteur ayant participé à la Star Académie